Хивус — тип судов на воздушной подушке российского производства; модели по количеству штатных пассажирских мест:
 Хивус-6
 Хивус-10
 Хивус-48